Ви́ктор Замя́тин:
 Замятин, Виктор Анатольевич (род. 1980) — российский художник по металлу.
 Замятин, Виктор Григорьевич (род. 1959) — российский художник по металлу.
 Замятин, Виктор Иванович — советский и российский учёный в области информационных технологий, педагог.
 Примечания